Tripod (über  und  aus  „Dreifuß“) ist:

 TriPod, US-amerikanische Band
 Tripod (australische Band), australische Band
 Tripod (französische Band), französische Band
 kostenloser Webhostingservice von Lycos Europe
 außerirdische Roboter in H.G. Wells’ Krieg der Welten
 englische Bezeichnung für Stativ
 Tripod (Gründung), dreibeiniger Fuß für die Gründung von Offshorebauwerken
 ebene parallelkinematische Bewegungs-Maschine mit drei Antriebselementen und drei Freiheitsgraden im Raum (vgl. Hexapod)
 BBC-Fernsehserie von 1984 – deutscher Titel: Die dreibeinigen Herrscher
 Tripod (Blockade), Blockadekonstruktion, die häufig bei Aktionen zivilen Ungehorsams zum Einsatz kommt

Sonstiges:
 Tripod Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:

 Dreifuß (Begriffsklärung)
 Dreibein
 Grapen (dreifüßiger Topf)